Rossia är ett släkte av bläckfiskar som beskrevs av Richard Owen 1834. Rossia ingår i familjen Sepiolidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Rossia